Spojení písmen D a U může mít různé významy:

DU 
 AE-DU – kód ISO 3166-2 pro Dubaj
 SPZ chorvatského města Dubrovnik

Du 
 Du (časopis) – švýcarský kulturní časopis

du 
 du (Unix) – program pro zjištění místa na disku

Související články 
 DÚ